

Прушкі — село в гміні Ленчиця Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Прушкі — село в гміні Жевне Маковського повіту Мазовецького воєводства